Westfield puede hacer referencia a:

 varios lugares de Estados Unidos:
 el municipio de Westfield, en el estado de Carolina del Norte;
 la villa de Westfield, en el estado de Illinois;
 dos municipios ubicados en el estado anterior:
 Westfield, en el condado de Bureau;
 Westfield, en el condado de Clark;
 el pueblo de Westfield, en el estado de Indiana;
 la ciudad de Westfield, en el estado de Iowa;
 el pueblo de Westfield, en el estado de Maine;
 la ciudad de Westfield, en el estado de Massachusetts;
 el municipio de Westfield, en el estado de Minnesota;
 el pueblo de Westfield, en el estado de Nueva Jersey;
 el pueblo de Westfield, en el estado de Nueva York;
 la villa de Westfield, también en el estado anterior;
 el municipio de Westfield, en el condado de Medina (Ohio);
 el municipio de Westfield, en el condado de Morrow (Ohio);
 el borough de Westfield, en el estado de Pensilvania;
 el municipio de Westfield, también en el estado anterior;
 el pueblo de Westfield, en el estado de Vermont;
 la villa de Westfield, en el estado de Wisconsin;
 dos pueblos ubicados en el estado anterior:
 Westfield, en el condado de Sauk;
 Westfield, en el condado de Marquette;
 varios lugares de Inglaterra:
 el pueblo y la parroquia de Westfield, en el condado de Herefordshire;
 el pueblo y la parroquia de Westfield, en el condado de Sussex Oriental;
 la parroquia de Whinburgh and Westfield, en el condado de Norfolk;
 el pueblo de Westfield, en la parroquia anterior;
 la compañía Westfield Group, propietaria y operadora de centro comerciales en varios países; o
 la compañía de automóviles Westfield Sportscars.